Marienstadt steht für
 Mariensztat, Stadtteil von Warschau
 Marienstadt, Beiname von Jever
 Marienstadt (Leipzig), ehemalige östliche Stadterweiterung von Leipzig
Siehe auch:
 Mariastaden
 Marienstatt